William ou Bill Hartley sont des noms pouvant désigner:

 (c. 1557-1588), martyr catholique anglais
 (1846-1922), manufacturier et philanthrope anglais
 (1868-1950), homme politique australien du Queensland
William Leonard Hartley (1916-2003), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (1930-2006), activiste politique australien
 (1942-2018), historien et auteur américain
William James Hartley (né en 1945), homme politique canadien en Colombie-Britannique
Bill Hartley (né en 1950), athlète olympique britannique

Voir aussi

Hartley, William